Hunters Point peut faire référence à :

 Hunters Point (Queens), quartier de New-York ;
 Hunters Point Avenue (métro de New York), station de métro à New-York ;
 Hunters Point Drydocks, aussi appelés chantiers navals de San Francisco.